Гурский (, , ) — польская, немецкая и украинская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 Гурский, Александр Михайлович (1856—1938) — русский военный юрист, генерал от инфантерии.
 Гурский, Андреас (род. 1955) — немецкий фотограф.
 Гурский, Анатолий Валерьянович (1911—1986) — советский таджикский учёный-ботаник, интродуктор, естествоиспытатель, дендролог.
 Гурский, Андрей Петрович (род. 1988) — украинский футболист.
 Гурский, Афанасий Афанасьевич (1868—после 1912) — российский дворянин, бухгалтер Государственного банка (Николаев).
 Гурский, Владислав (1846—1915) — польский скрипач.
 Гурский, Войцех (1739—1818) — католический прелат, первый епископ Кельце.
 Гурский, Геннадий Леонидович (род. 1932) — советский и российский металлург.
 
 Гурский, Илья Данилович (26 апреля 1899 — 12 августа 1972) — белорусский писатель
 Гурский, Казимеж (1921—2006) — польский футболист
 
 Гурский, Лев Аркадьевич — писатель
 
 Гурский, Онисифор Филиппович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5240; 1 декабря 1835.
 Гурский, Пантелеймон Викентьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 5069; 3 декабря 1834.
 Гурский, Семён Васильевич — Георгиевский кавалер; поручик; 24 апреля 1915.
 Гурский, Феликс Антонович (1899—1937) — деятель советских спецслужб
 Гурский, Юрий Анатольевич (род. 1983) — белорусский IT-предприниматель



См. также 
 Гурска, Магдалена — польская актриса